Шоссе́йная у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Во Владивостоке:
 1-я Шоссейная улица;
 2-я Шоссейная улица;
 3-я Шоссейная улица.
В Казани:
 Шоссейная улица — улица в Кировском районе.
Шоссейная улица — улица в посёлке Борисоглебское Авиастроительного района.
 Шоссейная улица — улица в Самаре.
 Шоссейная улица — улица в Королёве.
 Шоссейная улица — улица в Липецке.
 В Москве:
 Шоссейная улица — улица в районе Печатники;
 Шоссейная улица — улица в районе Внуково;
 Шоссейная улица — прежнее название улицы Николая Сироткина в Южном Бутове.
 В Новосибирске:
 1-я Шоссейная улица;
 2-я Шоссейная улица;
 3-я Шоссейная улица.
 Шоссейная улица — улица в Пскове.
 В Санкт-Петербурге:
 Шоссейная улица;
 1-я Шоссейная улица;
 2-я Шоссейная улица.
 Шоссейная улица — улица в Туле.
 Шоссейная улица — улица в Уфе.
 В Ярославле:
 1-я Шоссейная улица;
 2-я Шоссейная улица.